Тріль Дмитро Вікторович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
 Тріль Михайло — західноукраїнський діяч у галузі фізичного виховання.
 Тріль (місто) — місто в Хорватії.
Прізвища